Витченко — фамилия:

 
 Витченко, Дмитрий Иванович (1937—2020) — советский и украинский театральный актёр, народный артист Украины.
 Витченко, Сергей Дмитриевич (1968—2015) — советский и российский театральный актёр; сын Дмитрия Витченко.
 Витченко, Степан Степанович (1909—1986) — Герой Социалистического Труда